Джордж Спенсер-Черчилль:
 Спенсер-Черчилль, Джордж, маркиз Блэндфорд (род. 1992) — британский аристократ и будущий пэр Англии.
 Спенсер-Черчилль, Джордж, 5-й герцог Мальборо (1766—1840) — британский аристократ и политик.
 Спенсер-Черчилль, Джордж, 6-й герцог Мальборо (1793—1857) — британский аристократ и английский пэр.
 Спенсер-Черчилль, Джордж Чарльз, 8-й герцог Мальборо (1844—1892) — британский аристократ и английский пэр.